In 1996 werd het 82ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 28 januari tot 4 augustus. Sport werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Derde toernooi

Finale
Sport won omdat het twee van de drie toernooien won.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per